Canela puede referirse a:

 el árbol Cinnamomum verum (sin. C. zeylanicum), cuya corteza, conocida como canela de ceilan o canela auténtica, se emplea como especia;
 el árbol Cinnamomum cassia (sin. C. aromaticum), cuya corteza, conocida como canela en rama o canela china, se emplea como especia;
 la comuna chilena de Canela (Chile);
 el municipio brasileño de Canela (Rio Grande do Sul);
 el nombre común de la planta Calliandra houstoniana;
 la telenovela Canela (telenovela) de Panamericana Televisión.
 Canela (Gigliola Zecchin) nombre artístico de la actriz, conductora y escritora italoargentina Gigliola Zecchin;
 Piel canela - Telenovela chilena
 Julio "Piel Canela" Sosa, actor uruguayo.